HŠK Šparta Zagreb, hrvatsko športsko društvo iz Zagreba. Nogometni klub osnovan je 1911., a službeno registriran 1913. godine. Rukometnu sekciju osnovali su Klement Heger, Krešo Pavlin i Josip Ljubičić 1939. godine. Rukometne utakmice igrala je na igralištu pokraj Elektrane. Utakmice su se igrale subotom ili nedjeljom poslije podne. Šparta se natjecala u rukometnim prvenstvima NDH.

Klupska boja je zelena.

Izvori

Športska društva
Šport u Zagrebu